Xian МА60 (, ) — турбовинтовой пассажирский самолёт производства китайской компании Xi’an Aircraft Industrial Corporation, входящей в корпорацию AVIC I, является глубокой модернизацией советского самолёта Ан-24. Оснащен современными двигателями, бортовым оборудованием и интерьером, самолёт МА60 предназначен для полетов на региональных авиалиниях протяженностью до 1500 км. С 2004 года самолёт эксплуатируется в ряде авиакомпаний Азии и Африки.

Лётно-технические характеристики 

 Размеры
 Длина (м) 24,7
 Размах крыла (м) 29,2
 Высота (м) 8,8
 Вес
 Макс. взлётная масса (кг) 21 800
 Макс. посадочная масса (кг) 21 600
 Масса пустого (кг) 13 700
 Макс. масса без топлива (кг) 19 200
 Макс. коммерческая загрузка (кг) 5500
 Макс. запас топлива (кг) 4030
 Летные данные
 Макс. дальность полета (км) 2450
 Дальность полета с макс. загрузкой (км) 1600
 Макс. крейсерская скорость (км/ч) 430
 Максимальная скорость (км/ч) 514
 Потолок (макс. высота полета) (м) 7600
 Двигатели P&WC PW127J, 2 x 2750 л. с.
 Пассажирский салон
 Длина салона (м) 10,8
 Ширина салона (м) 2,7
 Высота салона (м) 1,9
 Ширина прохода (м) 0,43
пассажировместимость 60

Аварии и катастрофы 
По состоянию на 15 ноября 2020 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 5 самолётов Xian MA60. Всего в этих происшествиях погибли 25 человек.

Примечания

Ссылки 
 MA60 Официальный сайт
 China Economic net article
 People’s Daily description

Самолёты Xian
Самолёты Китая
Пассажирские самолёты